Horvátország
Lukar falu Promina községben, Šibenik-Knin megyében
Lukar sziget a Pagi szigetvilágban

Szerbia
Lukar, falu Jagodina községben, a Pomoravlje körzetben